Aappilattorsuaq bezeichnet:
 Aappilattorsuaq (Berg), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Aappilattorsuaq (Insel), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland